Wittels ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Wittels (1880–1950), austroamerikanischer Arzt, Psychoanalytiker und Schriftsteller
 Harris Wittels (1984–2015), US-amerikanischer Fernsehproduzent und -autor
 Julius Wittels (1860–1899), österreichischer Schauspieler und Gesangskomiker
 Toni Wittels (1869–1930), deutsche Schauspielerin 
 Wolf-Dietrich Wittels (1921–1979), österreichischer Dermatologe